Каспар Таймсоо (; ) — эстонский гребец, выступающий за сборную Эстонии по академической гребле с 2004 года. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, обладатель трёх бронзовых медалей чемпионатов мира, трёхкратный чемпион Европы, победитель и призёр первенств национального значения.

Биография 
Каспар Таймсоо родился 30 апреля 1987 года в городе Пайде Эстонской ССР. Проходил подготовку в Вильянди в местном гребном клубе.

Впервые заявил о себе в академической гребле на международном уровне в сезоне 2004 года, когда вошёл в состав эстонской национальной сборной и выступил в парных двойках на юниорском мировом первенстве в Баньолесе. Год спустя выиграл бронзовую медаль в одиночках на аналогичных соревнованиях в Бранденбурге.

Начиная с 2007 года выступал среди взрослых спортсменов, в частности дебютировал в Кубке мира, в парных четвёрках был восьмым на чемпионате мира в Мюнхене и пятым на чемпионате Европы в Познани.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В составе парного экипажа-четвёрки, куда также вошли гребцы Владимир Латин, Игорь Кузьмин и Аллар Рая, сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал В и расположился в итоговом протоколе соревнований на девятой строке. Также в этом сезоне в двойках получил серебро на чемпионате Европы в Афинах.

В 2009 году в парных двойках взял бронзу на чемпионате мира в Познани, завоевал золото на чемпионате Европы в Бресте.

В 2010 году в двойках стал серебряным призёром на чемпионате Европы в Монтемор-у-Велью, был восьмым на чемпионате мира в Карапиро.

В 2011 году в той же дисциплине занял седьмое место на чемпионате мира в Бледе, в четвёрках стал серебряным призёром на чемпионате Европы в Пловдиве.

Выиграв Олимпийскую квалификационную регату FISA в Люцерне, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. Здесь вместе с такими гребцами как Андрей Ямся, Тыну Эндрексон и Аллар Рая финишировал в главном финале четвёртым. Также в этом сезоне победил в четвёрках на чемпионате Европы в Варезе.

В 2013 году в двойках был седьмым на чемпионате Европы в Севилье, а в четвёрках пятым на чемпионате мира в Чхунджу.

В 2014 году в парных четвёрках занял шестое место на чемпионате Европы в Белграде и пятое место на чемпионате мира в Амстердаме.

В 2015 году в той же дисциплине показал восьмой результат на чемпионате Европы в Познани, получил бронзу на чемпионате мира в Эгбелете.

На чемпионате Европы 2016 года в Бранденбурге превзошёл всех соперников в четвёрках и завоевал золотую медаль. Находясь в числе лидеров эстонской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро — на сей раз с теми же партнёрами в финале пришёл к финишу третьим и получил бронзовую олимпийскую награду. За это выдающееся достижение был награждён орденом Белой звезды 3-го класса.

После Олимпиады в Рио Таймсоо остался действующим спортсменом на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2017 году он был седьмым в четвёрках на чемпионате Европы в Рачице, добавил в послужной список бронзовую награду, полученную на чемпионате мира в Сарасоте.

В 2018 году в четвёрках занял девятое место на чемпионате Европы в Глазго.

В 2019 году в четвёрках показал восьмой результат на чемпионате Европы в Люцерне и 12-й результат на чемпионате мира в Оттенсхайме.

На чемпионате Европы 2020 года в Познани финишировал в программе парных четвёрок четвёртым.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Эстонии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по академической гребле
Кавалеры ордена Белой звезды 3-го класса
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2020 года